Nooitgedacht, race équine de poney ou de petit cheval.
 Nooitgedacht, village néerlandais de la commune d'Aa en Hunze
 Bataille de Nooitgedacht en Afrique du Sud, le , au cours de la Seconde Guerre des Boers.